El príncipe Federico, duque de York y Albany (16 de agosto de 1763 - 5 de enero de 1827) fue el segundo de los 15 hijos del rey Jorge III del Reino Unido y de la duquesa Carlota de Mecklemburgo-Strelitz. Entre 1820 y hasta su muerte, en 1827, fue el presunto heredero de su hermano mayor, el rey Jorge IV del Reino Unido.

Infancia 
El 27 de febrero de 1764, a los 6 meses de edad, Federico fue elegido, gracias a las maniobras de su padre, príncipe-obispo de Osnabrück, en la Baja Sajonia. El pequeño príncipe recibió este cargo debido a que los príncipes electores de Hannover (incluyendo a su padre) eran los que decidían quienes eran los que recibirían este título, y el rey Jorge deseaba que este cargo permaneciera en la familia el mayor tiempo posible. Con apenas 196 días de edad, Federico está inscrito en el Libro Guinness de los Récords como el obispo más joven de la historia. Fue nombrado caballero gran cruz de la Orden del Baño en 1767 y caballero de la Orden de la Jarretera el 19 de junio de 1771.

Carrera militar 
Jorge III decidió que su segundo hijo siguiera la carrera militar, otorgándole el rango de coronel en 1780. De 1781 a 1787, Federico vivió en Hannover, donde atendió las maniobras de los ejércitos austriacos y prusianos, y asistiendo junto a sus hermanos menores a la Universidad de Göttingen. En 1782 fue designado coronel de la 2ª Guardia de Granaderos a Caballo (actualmente 2ª de Guardias Perpetuos) y fue promovido al rango de general en jefe y coronel de las Guardias de Invierno en 1784. Fue investido duque de York y Albany y conde de Úlster el 29 de noviembre de 1784 e investido como miembro del Consejo Privado. En cuanto al título de príncipe-obispo de Osnabruck, lo retuvo en su poder hasta 1803, cuando, luego de la secularización del obispado y la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico, Osnabruck fue incorporado a Hannover.

En el verano de 1787, periódicos americanos descubrieron un supuesto complot que tendría como objetivo invitar a Federico a convertirse en "Rey de los Estados Unidos". Esto, por supuesto, nunca ocurrió. A su regreso a Inglaterra, el duque tomó posesión del asiento que le correspondía en la Cámara de los Lores, donde, el 15 de diciembre de 1788, se opuso enérgicamente a la Ley de Regencia propuesta por William Pitt en un discurso inspirado, supuestamente, por el príncipe de Gales.

El duque de York y Albany era el hijo favorito de su padre Jorge III. Estuvo mucho tiempo en la sombra detrás de su hermano mayor, el príncipe de Gales, aún más cuando este fue designado príncipe-regente. No obstante, las relaciones entre ambos hermanos fueron muy cercanas.

Matrimonio 
El 29 de septiembre de 1791, en el palacio de Charlottenburg, Berlín, se casó por poderes con su prima, la princesa Federica Carlota de Prusia. La ceremonia formal de matrimonio se celebra, con ambas partes presentes, en el palacio de Buckingham, Londres, el 23 de noviembre de ese mismo año. La nueva duquesa de York y Albany fue recibida con entusiasmo por toda Londres, pero la unión no fue feliz. La pareja se separa poco después de la boda, retirándose la duquesa a Oatlands Park, en Weybridge, Surrey, donde morirá en 1820. No tuvieron descendencia. 

El único hijo conocido del duque de York y Albany fue ilegítimo, Carlos Hesse, y aún este hecho no está totalmente comprobado. Hay especulaciones de que también fuera bastardo suyo un tal Juan Molloy.

Flandes 
En 1793, después del estallido de la Revolución francesa, el duque fue enviado a Flandes para comandar el contingente británico del ejército de Coburgo destinado para la invasión de Francia. A su retorno a Inglaterra en el siguiente año, Jorge III lo promueve al rango de Mariscal de Campo, y el 3 de abril de 1795 fue designado Comandante en Jefe al suceder a Lord Amherst.

Su segundo comandante de campo fue enviado a invadir Holanda junto a las tropas rusas en 1799. Sir Ralph Abercromby y el Almirante Sir Charles Mitchell, a cargo del ataque, logran capturar naves holandesas en Den Helder. Sin embargo, a la llegada del duque, con el resto del ejército, se suceden un número de desastres en las fuerzas aliadas. El 17 de octubre, el duque de York firma la Convención de Alkemaar, reconociéndose la derrota de los aliados y la liberación de todos los prisioneros.

Últimos años 
El duque de York y Albany logró llevar a cabo muchas reformas en el ejército tras las Guerras Napoleónicas. Renunció a su cargo de Comandante en Jefe del Ejército el 25 de marzo de 1809, como resultado del escándalo suscitado por las actividades de su amante, María Ana Clarke. Una selecta comisión fue elegida por la Cámara de los Comunes para investigar el asunto. La Cámara completa absolvió al duque de los cargos de sobornos por 278 votos contra 196. Dos años después, el 29 de mayo de 1811, el Príncipe-Regente lo restablece en su cargo de Comandante en Jefe, que conservaría hasta su muerte, y lo crea Gran Cruz de la Orden Real Güélfica.

La muerte de su sobrina, la princesa Carlota Augusta, al dar a luz un hijo muerto, en 1817, deja al duque de York y Albany como segundo en la línea de sucesión al trono, y con una gran oportunidad de ocuparlo, al convertirse en el presunto heredero al morir su padre Jorge III en 1820.

Sin embargo, falleció antes que su hermano mayor Jorge IV, el 5 de enero de 1827 en Rutland House, Arlington Street, Londres, a los 63 años de edad, siendo sepultado en la Capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor.

Títulos y estilos
 1763-1784: Su Alteza Real el príncipe Federico
 1784-1827: Su Alteza Real el duque de York y Albany
Los títulos con que fue presentado en sus funerales fueron Altísmo, poderosísimo e ilustre príncipe Federico, duque de York y Albany, conde de Ulster, caballero de la Nobilísma Orden de la Jarretera, primer y principal caballero Gran Cruz de la Honorabilísima Orden Militar del Baño, caballero Gran Cruz de la Orden Real Güélfica.

Ancestros

Enlaces externos

Caballeros grandes cruces de la Orden del Baño
Príncipes de Reino Unido de la casa de Hannover
Personas de la época georgiana
Miembros de la Orden de la Jarretera
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Sepultados en la Capilla de San Jorge (Castillo de Windsor)
Grandes cruces de la Orden militar de María Teresa
York, Federico
Príncipes obispos de Osnabruck